Volenice est un toponyme qui peut désigner :

Volenice, une commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Volenice, une commune du district de Strakonice, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie